Юрий Мамаев:
 Мамаев, Юрий Игоревич (род. 1984) — российский футболист.
 Мамаев, Юрий Васильевич (род. 1945) — заслуженный врач СССР, врач клуба «Уралочка».